Phước Hoà
Phước Hòa (doorverwijspagina)